Les Pecora (pluriel du latin pecus, pecoris, ) sont un clade de mammifères cétartiodactyles du sous-ordre des Ruminantia. Il regroupe aujourd'hui l'ensemble des espèces vivantes de Ruminantia autres que les tragulidés.

Classification 
 famille des Antilocapridae, une espèce vivante
 famille des Giraffidae, deux espèces dans deux genres
 famille des Cervidae, 43 espèces vivantes dans 16 genres
 famille des Moschidae, 4 espèces vivantes
 famille des Bovidae, 131 espèces vivantes et 51 genres

Phylogénie au sein des cétartiodactyles

Notes et références

Liens externes 

 
 
  Phylogénie des ruminants

Artiodactyla
Infra-ordre de tétrapodes (nom scientifique)